Дениз Ивонн Дауз (; ) — американская актриса и режиссёр. Наиболее известна своими ролями в телесериалах: миссис Ивонн Тизли в « Беверли-Хиллз, 90210» (1991—2000), судья Ребекка Дамсен в Защитнике (2001—2004) и доктор Ронда Пайн в «Небезопасном» .

Роли в кино включают Оливию Биггс в "Био-Куполе " (1996), Небесного маршала Меру в « Звездном десанте „ (1997), судью Констанс Маллен в “Гражданском иске» (1998), Марлен Андре в биопике " Рэй ", начальника гарнизона в « Тренере Картере» (2005) и Флору в картине Тревожный вызов (2013).

Ранние годы 
Дениз Ивонн Доуз родилась 21 февраля 1958 года в Гонолулу, Гавайи, в семье морского офицера. Она получила степень бакалавра искусств в Норфолкском государственном университете.

Карьера 
Дауз начал сниматься в 1989 году, сыграв Анджелу Куортермейн в эпизоде телесериала " Почти там ".

С 1989 года она появлялась в многочисленных сериалах, таких как Альф, Полный дом, Мёрфи Браун, Сайнфелд, Баффи — истребительница вампиров, Скорая помощь, Зачарованные, Акула, Менталист, Детектив Монк and Доктор Хаус .

Доуз появилась в 2005 году в комедийном фильме «Угадай, кто?» с участием Берни Мака и Эштона Катчера .

Доуз стала наиболее известна своей ролью Ивонн Тизли в сериале " Беверли-Хиллз, 90210 " после роли второстепенного персонажа в 1990 году и роли судьи Ребекки Дамсен в сериале Защитник с 2001 по 2004 год. С 1993 по 1994 год она появлялась в качестве повторяющегося персонажа, известного как заместитель директора Макбрайд, в телесериале California Dreams .

С 2000 по 2004 год она озвучивала офицера Ширли в мультсериале Nickelodeon Ракетная мощь в течение трёх сезонов, заменив Си Си Эйч Паундер, которая озвучивала этого персонажа в первом сезоне.

В 2020 году она появилась в роли Валерии в триллере " Опасный собразн " с Хилари Суонк, Майклом Или и Майком Колтером.

Смерть 
Доуз впала в кому в августе 2022 года в связи с менингитом. Умерла 13 августа 2022 года в возрасте 64 лет.

Фильмография

фильмы

Телевидение

Видеоигры

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Норфолкского государственного университета
Актрисы США XXI века
Актрисы озвучивания США
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США
Умершие от менингита